Fernando Casado puede referirse a las siguientes personas:
 Fernando Casado Veiga (1890-1972), general español de artillería que combatió a favor de los republicanos durante la Guerra Civil Española.
 Fernando Casado D'Arambillet, más conocido como Fernando Rey (1917-1994), actor español, hijo del anterior.
 Fernando Casado Poyo (1943-2003), pelotari español.
 Fernando Casado Ibarrola, más conocido como Kiko Casado (n.1971), pelotari español, hijo del anterior.
 Fernando Juan Casado (1945-1982), navegador militar de la Fuerza Aérea Argentina.